Дискография американской рэп-группы G-Unit, которая выпустила 2 студийного альбома, 43 микстейпа, 8 синглов, 7 видеоклипов.

Группа сформирована в Куинсе, Нью-Йорк, рэперами 50 Cent, Lloyd Banks и Tony Yayo. Группа сформировалась благодаря появлению нескольких независимых микстейпов. G-Unit являлась частичной аббревиатурой и расшифровывается как «Guerilla Unit» или «Gangsta Unit», в то время как расшифровка «Gorilla Unit» используется исключительно для марки одежды «G-Unit».

Под брендом «G-Unit» выпускалось несколько линий одежды, автор которых — известный дизайнер Марк Эко. Также с фирмой Reebok был заключён контракт на выпуск линии кроссовок под логотипом G-Unit.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

Самой группы

При участии других артистов

Другие, намеченные песни

Выступления гостей

Видеоклипы

Ссылки 
 [ G-Unit discography] at Allmusic
 G-Unit at ASCAP
 G-Unit Radio mixtapes at Shadyville
 50 Cent War Angel LP

Примечания 

G-Unit
G-Unit